Thielemans ist eine Variante von Tilman und der Familienname von:

 Freddy Thielemans (1944–2022), belgischer Politiker und Bürgermeister von Brüssel
 Jean Baptiste 'Toots' Thielemans (1922–2016), belgischer Jazz-Musiker

Siehe auch: Tielemans